Kürdəmir Rayonu är ett distrikt i Azerbajdzjan. Det ligger i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Kürdəmir Rayonu är huvudsakligen platt, men norrut är den kuperad.

Följande samhällen finns i Kürdəmir Rayonu:

 Kyurdarmir
 Khynysly
 Qarabucaq
 Karrar

I övrigt finns följande i Kürdəmir Rayonu:

 Acıçay (ett vattendrag)
 Baş Mil-Qarabağ Kollektoru (en kanal)
 Boloto Karasu (en sumpmark)
 Girdimançay (ett vattendrag)
 Kanal Kyurdamirarkh (en kanal)
 Quba (ett vattendrag)

Trakten runt Kürdəmir Rayonu består till största delen av jordbruksmark. Runt Kürdəmir Rayonu är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Azerbajdzjan